Tractat de Blois (1504), pel qual es pactà el matrimoni de Carles d'Habsburg amb Clàudia de França
 Tractat de Blois (1505), pel qual es concretà el matrimoni de Ferran el Catòlic amb Germana de Foix
 Tractat de Blois (1509), pel qual Ferran el Catòlic es va comprometre a ajudar a l'emperador Maxilimilià d'Habsburg en la seva campanya a Itàlia
 Tractat de Blois (1512), pel qual es respectava la neutralitat del Regne de Navarra
 Tractat de Blois (1572), aliança entre Elisabet I d'Anglaterra i Caterina de Mèdici